Zhang steht für:

 Zhang, chinesischer Familienname
 Zhang (Dingxi), Kreis in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhang (Shunyi), Großgemeinde in der chinesischen Hauptstadt Peking
 Zhang (Stern) im Sternbild Wasserschlange

Siehe auch:
 Zhang He (Begriffsklärung)